From the Hut, To the Projects, To the Mansion är ett musikalbum av artisten Wyclef Jean. Albumet släpptes den 10 november 2009.

Låtlista
 "Interlude - From The Hut, To The Projects, To The Mansion"     
 "Warrior's Anthem"  
 "The Streets Pronounce Me Dead"  
 "Slumdog Millionaire Feat". Cyndi Lauper  aka Luscious Loo Loo   
 "Interlude - Every Now & Then" 
 "Walk Away"    
 "More Bottles" Feat, Timbaland 
 "You Don't Wanna Go Outside" 
 "Toussaint Vs. Bishop" 
 "Interlude - The Struggle" 
 "We Made It" 
 "Suicide Love"  Feat. Eve 
 "Letter From The Penn" 
 "Robotic" 
 "Gangsta Girl" Feat  Lil' Kim
 "Interlude - Tell The Kids The Truth" 
 "The Shottas"
Musikalbum 2009